Bonedd Gwŷr y Gogledd () é um breve folheto escrito em galês médio que se propõe a fornecer as linhagens de vinte governantes do século VI do Hen Ogledd ("Antigo Norte"), a região do sul da Escócia e norte da Inglaterra falantes do  britônico. É atestado em um número de manuscritos, sendo o mais antigo o NLW, Peniarth MS 45, que foi datado do final do século XIII. O texto pode ter sido composto no século XII.  A historicidade de grande parte das informações é espúria ou duvidosa. Embora algumas partes estejam de acordo com as genealogias harleianas, o texto representa uma revisão substancial buscando integrar os ramos de muitos governantes e heróis que se destacaram em outras tradições, como o príncipe Rheged, Llywarch Hen.

Conteúdo 
O texto consiste principalmente de duas seções, cada uma das quais procura traçar as linhagens de governantes do século VI para um ancestral comum. A primeira seção dedica-se aos  coeling ou descendentes de Coel Hen, incluindo as casas de Rheged e Din Eidyn. A segunda tem Dyfnwal Hen como sua figura ancestral, que está aqui identificado como neto do imperador romano Macsen Wledig. A genealogia confusa de Áedán mac Gabráin, governante do reino gaélico de Dál Riata, aparece, embora aqui (como em outras fontes medieval galesas) Áedán é dado como pai, ao invés de filho, de Gabrán mac Domangairt.

Entre as duas genealogias principais, o folheto também inclui uma tríade galesa, referindo-se a três itens de armas e armaduras que nunca falharam na batalha: as trezentas espadas dos cynferching (descendentes de Cynfarch Oer), os trezentos escudos dos cynwydion (descendentes de Cynwyd) e as trezentas lanças dos coeling. O texto conclui com uma linha final sobre o parentesco de Huallu, filho de Tudfwlch Cor(n)eu (príncipe de Cornwall) e Dywanw, filha de Amlawd Wledic.

Coel Hen

Dyfnwal Hen of Alt Clut

Koch, John T. "Cynwydion." In Celtic Culture. A Historical Encyclopedia, ed. John T. Koch. 5 vols. Santa Barbara et al., 2006. pp. 541–2.

Edições e traduções 
Bromwich, Rachel (ed.). Trioedd Ynys Prydein. The Triads of the Island of Britain. Cardiff: University of Wales Press, 1978; revised ed. 1991. pp. 238–9 (Appendix II)
Matthews, Keith (ed.). Bonedd Gwyr y Gogledd. 2000. Online edition (not peer-reviewed).

Leituras adicionais 
Jackson, Kenneth H. Language and History in Early Britain. Edinburgh University Press, 1953.
Bartrum, Peter C. Early Welsh genealogical tracts. Cardiff, 1966.
Rachel Bromwich and R. Brinley Jones (eds.), Astudiaethau ar yr Hengerdd. Cardiff, 1978.

Ligações externas 
, Mary Jones.

Cultura do País de Gales
Livros de genealogia